Grupp B i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (Uefa) var en av tio grupper i Uefas kvaltävlingar till Världsmästerskapet i fotboll 2022 i Qatar.

Tabell

Matcher

Matchdag 1

Matchdag 2

Matchdag 3

Matchdag 4

Matchdag 5

Matchdag 6

Matchdag 7

Matchdag 8

Matchdag 9

Matchdag 10

Målskyttar
Det gjordes 46 mål på 20 matcher, vilket gav ett snitt på 2,3 mål per match.

4 mål

 Khvicha Kvaratskhelia
 Ferran Torres
 Alexander Isak

3 mål

 Anastasios Bakasetas
 Vedat Muriqi

2 mål

 Álvaro Morata
 Dani Olmo
 Pablo Sarabia
 Carlos Soler
 Viktor Claesson
 Emil Forsberg
 Robin Quaison

1 mål

 Zuriko Davitashvili
 Tornike Okriashvili
 Anastasios Douvikas
 Giorgos Masouras
 Vangelis Pavlidis
 Dimitris Pelkas
 Besar Halimi
 Amir Rrahmani
 Pablo Fornals
 José Gayà
 Gerard Moreno
 Ludwig Augustinsson
 Sebastian Larsson

1 självmål
 Otar Kakabadze (mot Grekland)

Källor
 Uefa.com

B